

Рамбелвуд — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Рамбелвуд — переписна місцевість, штат Пенсільванія